

Гот-Спрінгс — місто, штат Арканзас
 Гот-Спрінгс — місто, штат Монтана
 Гот-Спрінгс — місто, штат Північна Кароліна
 Гот-Спрінгс — місто, штат Південна Дакота
 Гот-Спрінгс — переписна місцевість, штат Вірджинія